Diese Liste der Länder nach historischer  Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts sortiert die Entwicklung des nominalen und kaufkraftbereinigten Bruttoinlandsprodukts (BIP) in den Ländern und Territorien der Welt ab 1960. Sämtliche Werte beruhen auf Schätzungen der Weltbank, des Internationalen Währungsfonds (IWF) und den Vereinten Nationen (UN).

Länder nach BIP (nominal) 1960 bis 2020 
Die folgende Liste enthält 196 Länder mit ihrer Entwicklung des nominellen Bruttoinlandsprodukts (BIP) ab dem Jahr 1960 in Millionen US-Dollar (US$), zunächst im 10-Jahres-Rhythmus und ab dem Jahr 1970 im 5-Jahres-Rhythmus (für leere Zellen gibt es keine verlässlichen Daten oder das Land existierte zu dem Zeitpunkt noch nicht; Angaben für Deutschland bis 1990 für die zwei deutschen Staaten BRD und DDR, ab 1995 für das wiedervereinigte Deutschland):

Länder nach BIP (KKB) 1980 bis 2020 
Länder nach Entwicklung des kaufkraftbereinigten Bruttoinlandsprodukts seit dem Jahr 1980 in Millionen Internationalen Dollar. Der Internationale Dollar beruht auf der Kaufkraft eines US-Dollars in den USA und kann so unterschiedliche Preisniveaus in verschiedenen Ländern besser abbilden. Bei einer leeren Spalte sind entweder keine verlässlichen Daten verfügbar oder das angegebene Land existierte zum fraglichen Zeitpunkt noch nicht. Alle Tabellen sind sortierbar (Angaben für Deutschland von 1970 bis 1990 für beide deutsche Staaten BRD und DDR, ab 1995 für das wiedervereinigte Deutschland):

Historische BIP-Schätzungen (Jahr 1–2008) 
Folgende Schätzungen stammen aus dem Buch The World Economy: Historical Statistics des britischen Ökonomen Angus Maddison aus dem Jahr 2007. Angaben sind in kaufkraftbereinigten 1990 US-Dollar. Länder sind dabei in ihrer heutigen territorialen Form angegeben, auch wenn Sie damals noch nicht in derselben Form existierten. Angaben für China gelten dabei für den gesamten Kulturraum China. Angaben für Indien gelten von 1 bis 1913 für den gesamten indischen Subkontinent einschließlich der modernen Staaten Bangladesch und Pakistan und ab 1913 nur noch für die Republik Indien.

Siehe auch 
 Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt
 Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt pro Kopf
 Liste der Länder nach historischer Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts pro Kopf

Weblinks 

 World Economic Outlook des Internationalen Währungsfonds
 Penn World Table der Universität Groningen
 Economic Growth von Our World in Data
 Buch The World Economy von Angus Maddison als PDF-Datei

Einzelnachweise 

Liste (Staaten)
Liste (Wirtschaft)
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung